Smilosuchus (лат., возможное русское название — смилозухи) — род вымерших пресмыкающихся из семейства Parasuchidae отряда фитозавров, живших во времена верхнетриасовой эпохи (карнийский — норийский века) на территории современных США.

История изучения 

Род Smilosuchus был выделен в 1995 году из рода Leptosuchus из-за наличия большого гребня на морде. Авторы описания посчитали, что это достаточный признак для обособления от других видов Leptosuchus, каждый из которых имел меньшие по размеру гребни. Некоторые исследования показывают, что Smilosuchus схож с Leptosuchus, поскольку увеличенный гребень мог развиться у последнего независимо. Тем не менее, новые исследования подтверждают идею о том, что Smilosuchus отличается от типового вида Leptosuchus crosbiensis. Филогенетический анализ восстановил Smilosuchus как более тесно связанного с подсемейством Pseudopalatine, чем с видами Leptosuchus.

Описание 
Как и у всех фитозавров, ноздри Smilosuchus располагались близко к макушке. Ростральный гребень и утолщение на кончике рыла, поддерживающие эти приподнятые ноздри, у Smilosuchus были больше, чем у многих других фитозавров. Череп был очень большим, до 155 см в длину, хотя оценки общей длины варьируются от 7 до 12 метров. Челюсти очень короткие и широкие, а зубы гетеродонтные, с большими клыками в передней части пасти для удержания добычи и лезвиеподобными зубами для разрезания мяса ближе к задней части рта. Клыки на кончике морды имелись почти у всех фитозавров. Его чешуйчатые кости короткие и глубокие, что указывает на мощный прикус. Эти анатомические детали в сочетании с большими размерами животного (это один из крупнейших известных фитозавров) позволяют предположить, что Smilosuchus охотился на крупную добычу, например, на плацериасов.

Систематика 
Кладограмма, показывающая положение рода в отряде, представлена по работе М. Стокера 2012 года:

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на октябрь 2019 года в род включают 3 вымерших вида:
  [syn. , , , , ]
  [syn. , , , , ]
  [syn. ]

Примечания 

Фитозавры
Пресмыкающиеся триасового периода
Ископаемая фауна Северной Америки
Фоссилии из триасовых отложений США